Спінкс () — прізвище.

Відомі носії:
 Корі Спінкс (1978) — афроамериканський професійний боксер, чемпіон світу у двох вагових категоріях.
 Леон Спінкс (1953—2021) — афроамериканський професійний боксер, олімпійський чемпіон, чемпіон світу у важкій категорії.
 Майкл Спінкс (1956) — афроамериканський професійний боксер, олімпійський чемпіон, чемпіон світу у двох вагових категоріях.
 Теренс Спінкс (1938—2012) — англійський боксер, олімпійський чемпіон.